В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA South Carolina 1987, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Лаура Гільдемейстер і Тіна Шоєр-Ларсен виграли титул, у фіналі перемігши пару Мерседес Пас і Кенді Рейнолдс 6-4, 6-4.

Сіяні пари 

 Лаура Гільдемейстер /  Тіна Шоєр-Ларсен (чемпіонки)
 Мануела Малєєва-Франьєре /  Ева Пфафф (півфінал)
 Мерседес Пас /  Кенді Рейнолдс (фінал)
 Камілл Бенджамін /  Гретхен Магерс (чвертьфінал)

 Джеймі Каплан /  Кім Сендс (півфінал)
 Відсутня
 Марія Ліндстрем /  Катрін Суїр (2-ге коло)
 Ізабель Куето /  Аранча Санчес Вікаріо (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

WTA South Carolina